A Zoé görög eredetű női név, jelentése: élet.


Rokon nevek
Zója: a Zoé orosz alakja.

Gyakorisága
Az 1990-es években a Zoé és a Zója szórványos név volt, a 2000-es években a Zója nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között, a Zoé 2005 óta a 38-87. leggyakoribb női név.

Névnapok
 május 2.
 június 15.
 július 5.

Híres Zoék, Zóják
 Zoé bizánci császárnő (978–1050)
 Zoë Wanamaker angol színésznő
 Zoe Naylor ausztrál színésznő

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (Z)
Női keresztnevek (Z)
Görög eredetű magyar női keresztnevek